

Geografia 

 Marburgo città della Germania, in Assia
 Circondario di Marburgo-Biedenkopf – circondario della Germania
 Marburg an der Drau – toponimo in lingua tedesca per Maribor, città della Slovenia

Storia 
 Assia-Marburg – langraviato tedesco e principato indipendente del Sacro Romano Impero

Biologia 
 Marburg – virus appartenente alla famiglia Filoviridae

Sport e sportivi 
 James Marburg – canottiere australiano
 Marburg Open – torneo di tennis